

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie 
 Sałki est un village dans la powiat de Gostynin 
 Sałki est un village dans la powiat de Radom